Die Korarchaeota (auch Xenarchaeota) sind ein erst 1996 beschriebener Stamm innerhalb der Archaea. Sie wurden durch Sequenzierung der 16S Untereinheiten ihrer rRNA von den bislang bekannten Crenarchaeota und den Euryarchaeota abgegrenzt. Die Frage, ob diese Archaea als eigener Stamm betrachtet werden sollten oder zu den Crenarchaeota gezählt werden müssen, ist noch unklar, da es sich bei ihnen auch um eine ausgesprochen ungewöhnliche und zugleich schnelle Mutation im Genom der 16S rRNA handeln könnte.

Korarchaeota leben in hochtemperaten, hydrothermalen Lebensräumen. Die Stoffwechselprozesse und vor allem der Metabolismus, mit dem Energie und Kohlenstoff gewonnen wird, ist bislang ungeklärt. Derzeit wird das Genom einer angereicherten Kolonie der Korarchaeota sequenziert.

Innerhalb der Korarchaeota wurden bislang noch keine gültigen Taxa auf Familien-, Gattungs- oder Artebene beschrieben. Die bekannten Mitglieder laufen bislang noch unter informellen Bezeichnungen wie „Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8“ in einer informellen Gattung „Candidatus Korarchaeum“.

Weblinks 

 NCBI taxonomy page Korarchaeota
 Tree of Life Korarchaeota

TACK